

Biografia 
Cugino dei fratelli Monti (Luis ed Enrique), aveva numerosi calciatori in famiglia:

Carriera 
Gioca nel 1922 4 partite per il San Lorenzo, senza andare a segno, e due per il Nueva Chicago.